Онганские, или Южно-Андаманские  — маленькая семья, состоящая из двух языков, онге и джарава, распространенных на южных Андаманских островах.

 Онге — 96 говорящих на 1997 г., в большинстве моноязычные носители.
 Джарава — около 200 говорящих на 1997 г., моноязычные носители.

Третий язык, джангил, исчезнувший где-то между 1895 и 1920, как сообщается, имел связи с языком джарава.

Классификация 
Андаманские языки делятся на две языковые семьи — северную андаманскую и онганскую, плюс до сих пор неклассифицированный сентинельский язык. Все эти языки, в общем, связаны между собой, а сентинельский, как предполагается, близок к онганским языкам. Однако, общие черты между онганскими и северными андаманскими языками имеют главным образом типологическую и морфологическую природу, лишь с небольшим словарным сходством. В результате некоторые лингвисты выражают сомнения по поводу классификации андаманских языков как семьи. Есть предположения, что онганские отдалённо связаны с австронезийскими языками (Blevins 2007).

Грамматика 
Онганские языки являются агглютинативными, с обширной системой суффиксов и префиксов. Возможно их наибольшее различие заключается в системе именного класса, широко связанной с частями тела, в которой каждое существительное и прилагательное может иметь префикс согласно тому, с какой частью тела оно ассоциировано. Другая особенность, в терминах частей тела, это то, что они неразрывно связаны, требуя употребления префикса притяжательного прилагательного перед собой. Так-что нельзя сказать просто «голова», можно только «моя, его, твоя, их и т. д. голова».

Онганское произношение (язык онге):

Судя по имеющимся источникам в андаманских языках присутствует только два числительных: один и два и их полный числительный лексикон включает «один», «два», «еще один», «несколько» и «все».

Литература 
  
 Das Gupta, D., and SR Sharma. A Handbook of the Önge Language. Anthropological Survey of India: Calcutta 1982.
 E. H. Man, Dictionary of the South Andaman Language, British India Press: Bombay 1923.
 Senkuttuvan, R. 2000. The Language of the Jarawa: Phonology. Calcutta: Anthropological Survey of India, Government of India, Ministry of Culture, Youth Affairs, and Sports, Dept. of Culture.
 Sreenathan, M. 2001. Jarwa-Language and Culture. Anthropological Survey of India, Ministry of Culture, Government of India, Kolkata

Примечания

Ссылки 
 Rosetta Project: Onge
 Freelang Onge Dictionary

Андаманские языки
Языки Индии